Tim Lee Hall (1925–2008) – amerykański polityk, kongresmen z Illinois
 Tim Hall (1974–1998) – amerykański futbolista
 Tim Hall (ur. 1997) – luksemburski piłkarz